Markkanen ist der Familienname folgender Personen:

 Eero Markkanen (Skilangläufer), finnischer Skilangläufer  
 Eero Markkanen (* 1991), finnischer Fußballspieler
 Jussi Markkanen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler
 Kari Markkanen (* 1952), finnischer Kanute
 Lauri Markkanen (* 1997), finnischer Basketballspieler
 Matti Markkanen (1887–1942), finnischer Turner
 Mervi Markkanen (* 1984), finnische Biathletin
 Mikko Markkanen (* 1977), finnischer Eishockeyspieler
 Pekka Markkanen (* 1967), finnischer Basketballspieler
 Sanna Markkanen (* 1990), finnische Biathletin
 Soili Markkanen (* 1946), finnische Schauspielerin
 Terhi Markkanen (* 1973), finnische Biathletin
 Väinö Markkanen (1929–2022), finnischer Sportschütze